Nisis Strongilo kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Strongiló (ö i Grekland, lat 37,43, long 24,98), Sydegeiska öarna, 
 Nisís Strongiló (ö i Grekland, lat 37,37, long 24,87), Sydegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar